Sartin est un patronyme porté notamment par :

 Michel Sartin (1802-1878), homme politique français ;
 Pierrette Sartin (1911-2007), poétesse française.

Homonymie de patronyme